Кастель-Габбьяно () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Кремона.

Население составляет 392 человека (2008 г.), плотность населения составляет 78 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 24058. Телефонный код — 0373.

Покровителем коммуны почитается святой Александр из Бергамо, празднование в последнее воскресение августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.castelgabbiano.cr.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/